Football Club de Grenoble est un nom de club sportif notamment porté par :
 Football Club de Grenoble rugby, club de rugby à XV en catégorie masculine ;
 Football Club de Grenoble rugby, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Football Club de Grenoble, ancien nom du Grenoble Foot 38, club de football ;
 Football Club de Grenoble basket-ball, club de basket-ball ;
 Football Club de Grenoble, club omnisports.